Ел Репаро има више значења:

 Ел Репаро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Репаро (Морелос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Репаро (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Репаро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Репаро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Репаро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Репаро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Репаро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Репаро (Морелос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Репаро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Репаро (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Репаро (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Репаро (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Репаро (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Репаро (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Репаро (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Репаро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Репаро (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Репаро (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Репаро (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репаро (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Репаро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро, Ла Преса ел Репаро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репаро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Репаро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Репаро (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Репаро (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Репаро (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Репаро (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Репаро (Аксутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Репаро (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Репаро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Репаро (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Репаро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Репаро (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Репаро (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Репаро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Репаро (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Репаро (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репаро, Октавио Мендез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репаро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Репаро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Репаро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Репаро (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Репаро (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Репаро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Репаро, Ла Лагуна дел Репаро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Репаро (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику